San Polo puede referirse a:

 San Polo dei Cavalieri, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio, (Italia).
 San Polo d'Enza, municipio de la provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña, (Italia).
 San Polo di Piave, localidad y comuna italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto, (Italia).
 San Polo Matese, localidad y comuna italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise, (Italia).
 Distrito de San Polo, uno de los seis sestieri de Venecia (Italia).